Amerikaans 3×3-basketbalteam (mannen)
 Amerikaans 3×3-basketbalteam (vrouwen)